Nytorp kan syfta på:

 Nytorp (Glömsta) – ett före detta torp i Huddinge kommun
 Nytorp, Kärrtorp – ett tidigare torp under Hammarby gård
 Nytorp (Gladö) – ett tidigare torp under Gladö
 Nytorp (Sundby gård) – ett torp under Sundby gård i Huddinge kommun
 Nytorp (Vårby) – ett torp under Vårby säteri i Huddinge kommun

Se även
 Nytorpet i Olovslund
 Nytorps gärde